Ахалчинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хунзахском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Ахалчи.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана